El Canto de La Pasión puede designar a:

 El Canto de La Pasión de Orihuela, obra literaria y musical anónima del siglo XVIII;

 El Canto de la Pasión de Chinchilla, obra literaria y musical medieval anónima del siglo XV.

Wikipedia:Desambiguación